Czesław Kania (1909-1949) - polski działacz podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej oraz powojennego podziemia antykomunistycznego
 Czesław Kania (1927-1993) - polski entomolog